Die Pro-Idee GmbH & Co KG ist ein deutscher Versandhändler mit Sitz in Aachen. Das Unternehmen geht auf den Wollversand Junghans-Wolle zurück und ist mittlerweile spezialisiert auf ausgefallene Produkte und technische Neuheiten. Im Unternehmensverband finden sich außerdem Angebote für Bekleidung, Wein, Küchenzubehör und Kunst. Der Claim lautet „…neue Ideen aus aller Welt.“

Geschichte 
Der Ursprung des Unternehmens liegt in dem von Erhard Junghans im Jahr 1950 gegründeten Wollfachgeschäft, das er 1954 zur Handelsfirma „Junghans Wollversand“ ausbaute. Sein Sohn Lothar Junghans (1926–2012) trat 1960 in die Firma ein und baute später die Geschäftsbereiche zu Deutschlands größtem Versandhaus für Handarbeitsprodukte aus. Nachdem der Handel mit Wolle abgeflaut war, gründete Lothar Junghans zusammen mit seinem Sohn Dieter Junghans (* 1959) im September 1985 im Rahmen einer Diversifizierung das Spezialversandhaus „Pro Idee“, wobei zuerst ein Joint Venture mit Sharper Image eingegangen wurde. Mit dem Ausscheiden von Lothar Junghans aus dem Unternehmen im Jahr 1997 übernahm Dieter Junghans als CEO zusammen mit Ulf Bergjohann als Geschäftsführer die gesamte Unternehmensgruppe mit rund 600 Mitarbeitern. Seit 2020 stieg in vierter Generation Jessica Junghans, Tochter von Dieter Junghans, nach Ausbildung und Studium als Fachbereichsleiterin in die Unternehmensgruppe ein.

Die Zielgruppe der Handelsprodukte sind Menschen mit überdurchschnittlichem Einkommen. Das Sortiment umfasst etwa 40 000 Produkte, die nach Deutschland, Österreich, die Schweiz, Niederlande, Großbritannien und Frankreich verschickt werden.

Neben dem Versandgeschäft betreibt das Unternehmen auch Ladengeschäfte in Aachen, Köln, Düsseldorf und am Flughafen Düsseldorf.

Weblinks 
 Offizielle Website
 Lebenslauf des Unternehmensgründers

Einzelnachweise 

Unternehmen (Aachen)
Versandhändler
Gegründet 1985